Muški vaterpolski turnir na 25. izdanju Univerzijade održao se od 5. do 17. srpnja 2013. u Kazanju u Rusiji. Branitelj naslova bila je Srbija.

Glavni turnir

Skupina A 

5. srpnja 2013.

7. srpnja 2013.

8. srpnja 2013.

10. srpnja 2013.

11. srpnja 2013.

Skupina B 

5. srpnja 2013.

7. srpnja 2013.

8. srpnja 2013.

10. srpnja 2013.

11. srpnja 2013.

Izbacivanje 

 

2013
 2013
Šport u Kazanju